Мария Свидунович (, Дивин) — белорусская футболистка, вратарь.

В 2019 году дебютировала в составе национальной сборной Белоруссии.

В июле 2021 года перешла из могилевского «Днепра» в состав действующего чемпиона Украины — харьковского «Жилстроя-1», и провела один матч, защищая ворота в гостевой игре против мадридского «Реала» (0:3).

Достижения 
Чемпионат Белоруссии
 Чемпион: 2020
Кубок Белоруссии
 Обладатель: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболистки Белоруссии
Игроки женской сборной Белоруссии по футболу
Игроки ЖФК «Минск»
Игроки ЖФК «Крылья Советов»